Fillmore puede hacer referencia a:

Lugares 
 Canadá:
 Fillmore, un pueblo en la provincia de Saskatchewan.

 Estados Unidos:
 Fillmore, una ciudad en el estado de California.
 Fillmore, un municipio en el estado de Dakota del Norte.
 Fillmore, un municipio en el estado de Illinois.
 Fillmore, una villa en el estado anterior.
 Fillmore, un pueblo en el estado de Indiana.
 Fillmore, un municipio en el estado de Iowa.
 Fillmore, un municipio en el estado de Míchigan.
 Fillmore, un condado en el estado de Minnesota.
 Fillmore, un municipio en el estado anterior.
 Fillmore, una ciudad en el estado de Misuri.
 Fillmore, un condado en el estado de Nebraska.
 Fillmore, un área no incorporada en el estado de Nueva York.
 Fillmore, una ciudad en el estado de Utah.

 Fillmore, una estación del Metro de Los Ángeles.
 The Fillmore, una sala de conciertos en San Francisco (California).

Personas 
 Millard Fillmore (1800-1874), decimotercer presidente de Estados Unidos.
 Charles J. Fillmore (1929- 2014), un lingüista estadounidense y profesor emérito en la Universidad de California.

Entretenimiento 
 Fillmore!, una serie de televisión estadounidense estrenada en 2002.